Тезизапа има више значења:

 Тезизапа (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тезизапа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику